Џералдин има више значења:
 Џералдин (Алабама)
 Џералдин (Монтана)